Да́рья Анато́льевна Тимоше́нко (род. 1 августа 1980, Москва, РСФСР) — российская фигуристка-одиночница. Чемпионка мира среди юниоров 1999 года. Позже стала выступать за Азербайджан. Три раза становилась чемпионкой Азербайджана и три раза представляла его на Чемпионате Европы и мира. Мастер спорта России международного класса.

По окончании спортивной карьеры работает в России.

Биография 
Дарья Тимошенко родилась в Москве 1 августа 1980 года. С 4-х лет занималась фигурным катанием в школе ЦСКА у разных тренеров. На международной арене дебютировала в 1997 году. В 1999 году на дебютном мировом юниорском чемпионате Дарья сразу выиграла золотую медаль. Однако на следующем чемпионате не смогла оказаться даже на подиуме. Понимая, что в российской сборной ей нет места она принимает решение выступать за Азербайджан.

За новою страну она дебютировала в 2002 году и выступала до 2005 года. Особых успехов она не добилась выступая за кавказскую республику. Далее последовало решение завершить спортивную карьеру.

По окончании спортивной карьеры она работает тренером в столице России. Окончила в Москве РГАФК.

Спортивные достижения

За Россию

За Азербайджан

См. также 
 Фигурное катание на зимней Универсиаде 1999

Ссылки 

 
 

Родившиеся в 1980 году
Родившиеся в Москве
Фигуристы России
Фигуристы Азербайджана
Чемпионы Азербайджана
Чемпионы мира по фигурному катанию среди юниоров